Bonnemaison peut faire référence à :

 Féréol Bonnemaison (1766–1826), peintre, marchand d'art et graveur français
 Georges Bonnemaison (1852-1885), peintre français
 Francesca Bonnemaison (1872-1949), enseignante féministe catalane
 Lucien Bonnemaison (1912 - 1981), scientifique, agronome
 Gilbert Bonnemaison (1930 - 2008), homme politique français
 Joël Bonnemaison (1941-1997), ethnologue français, spécialiste de Vanuatu 
Nicolas Bonnemaison, médecin condamné pour euthanasies

Autre 
 Bonnemaison, une commune française située dans le département du Calvados